Константин Мальцев: Мальцев, Константин Александрович (1888—1941) — советский партийный и государственный деятель, революционер, редактор.
 Мальцев, Константин Савельевич (1915—1948) — Герой Советского Союза.